Kysacký hrad (nebo Hrad) je místo, kde jsou zbytky ruin původního hradu v pohoří Spišské rudohoří.

Poloha 
Zbytky zřícenin hradu leží severozápadně od obce Kysak, v části Hrad, v nadmořské výšce 501 m v katastrálním území obce Kysak, nad údolím řeky Hornád.

Přístup 
Na hrad se lze dostat z Kysak od místního hřbitova nebo od budovy policie.

Historie hradu 
První písemná zmínka je z roku 1423. Postavit si ho dali páni z Dřínova. Kysacký hrad zanikl na přelomu 15. a 16. století.

Současný stav 
Dnešní ruiny Kysackého hradu jsou pozůstatkem obranné pevnosti. Na hradě ještě nebyl proveden komplexní archeologický výzkum.

Okolí 
Zajímavosti hrady:
 Kapušanský hrad
 Obišovský hrad
 Lipovský hrad
 Šebeš
 Šarišský hrad
 Zbojnícký hrad

Reference

Externí odkazy 
 
 http://www.keturist.sk/info/kysacky-hrad/
 http://www.slovenskehrady.sk/hrad-kysak

Zříceniny na Slovensku